Az 1970–1971-es olasz labdarúgókupa volt az olasz kupa 24. kiírása. A kupát a Torino nyerte meg immár negyedszer.

Eredmények

Első forduló

1. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

2. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

3. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

Rájátszás

4. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

5. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

6. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

7. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

8. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

9. csoport

1. forduló

2. forduló

3. forduló

Rájátszás 
A 7 legjobb csoportelső továbbjut, a maradék 2 csapat egy rájátszáskört játszik a negyeddöntőbe jutásért.

Negyeddöntő

Csoportdöntő 

1. forduló

2. forduló

3. forduló

4. forduló

5. forduló

6. forduló

Döntő 

Összesítésben a Torino nyert, tizenegyesekkel 5–3-ra.

Források
Az rsssf.com alapján

Olaszlabdarugokupa
Olaszlabdarugokupa
Olasz labdarúgókupa